Cruising with Ruben & the Jets () — четвёртый студийный альбом группы The Mothers of Invention Фрэнка Заппы, выпущен 2 декабря 1968 года студиями  и Verve. Впоследствии Заппой на этот альбом был сделан ремикс.

Об альбоме 
Альбом Cruising with Ruben & the Jets состоит из ду-воп- и рок-н-ролльных песен, пародирующих стилистику 1950-х годов. Рэй Коллинз, временно покинувший группу при записи предыдущего альбома вернулся, чтобы помочь группе записать классические стандарты рок-н-ролла (окончательно ушёл из The Mothers of Invention в августе 1968 года).

The Jets — вымышленная ду-воп группа, по концепции исполняющая песни из данного альбома, а Рубен Сано (Ruben Sano) — её лидер. На обложке, сделанной Кэлом Шенкелем в комиксном стиле, участники вымышленной группы изображены в виде антропоморфных животных, в них узнаются участники The Mothers of Invention.

Альбом был задуман как часть проекта под названием No Commercial Potential, в рамках которого The Mothers of Invention выпустила три альбома: Lumpy Gravy (сольный альбом Фрэнка Заппы), We’re Only in It for the Money и Uncle Meat.

Альбом и его синглы стали достаточно успешными в американском радиоэфире благодаря стилю ду-воп. Позднее, в начале 1970-х годов, под влиянием альбома возникла реальная группа ''.

Список композиций 
 Cheap Thrills — 2:23
 Love of My Life — 3:10
 How Could I Be Such a Fool — 3:35
 Deseri — 2:07
 I’m Not Satisfied — 4:03
 Jelly Roll Gum Drop — 2:20
 Anything — 3:04
 Later That Night — 3:06
 You Didn’t Try to Call Me — 3:57
 Fountain of Love — 3:01
 No. No. No. — 2:29
 Anyway the Wind Blows — 2:58
 Stuff Up the Cracks — 4:35

Участники записи 
 Музыканты
 Фрэнк Заппа — гитара, клавишные, шумы, вокал, бас-гитара, ударные
 Джимми Карл Блэк — гитара, перкуссия, ударные, ритм-гитара
 Рэй Коллинз — гитара, вокал
 Рой Эстрада — акустическая бас-гитара, бас-гитара, шумы, вокал
 Банк Гарднер — альт-саксофон, тенор-саксофон
 Дон Престон — бас-гитара, пианино, клавишные
 Евклид Джеймс Шервуд — баритон-саксофон, тамбурин, гитара, вокал, духовые
 Арт Трипп — ударные, перкуссия
 Йен Андервуд — гитара, пианино, клавишные, альт-саксофон, тенор-саксофон, духовые

 Сопровождение
 Продюсер: Фрэнк Заппа
 Звукорежиссёр: Дик Кунк
 Обложка и художественное оформление: Кэл Шенкель

Примечания 

Альбомы Фрэнка Заппы
Альбомы The Mothers of Invention
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Заппой
Альбомы Verve Records
Альбомы Bizarre Records